Stefan Savić, né le  à Mojkovac, Yougoslavie, est un footballeur international monténégrin. Il évolue actuellement à l'Atlético de Madrid au poste de défenseur central.

Carrière

En club 
Savić fait ses débuts pour le club du BSK Borča en 2009. Le  il signe pour le FK Partizan Belgrade. Le  il signe pour le club anglais de Manchester City. Cependant, il n'arrive pas à s'imposer en défense centrale. Il gagne tout de même le championnat d'Angleterre et le Community Shield face à Chelsea. Le , il signe en faveur de l'ACF Fiorentina.

Atlético de Madrid (depuis 2015) 
Le , il rejoint l'Atlético de Madrid pour remplacer Miranda, parti à l'Inter Milan.

Le , il devient le premier joueur monténégrin à remporter la Ligue Europa.

En sélection nationale 
Bien que Serbe du Monténégro, Savić avait déjà représenté les espoirs du Monténégro quand il fait ses débuts pour l'équipe nationale le  contre l'Irlande du Nord.

Il compte 60 sélections et 7 buts avec le Monténégro depuis 2010.

Palmarès

En club (8) 
 FK BSK Borča (1)
Vainqueur du Championnat de deuxième division serbe en 2009
 Partizan Belgrade (2)
 Champion de Serbie en 2011 
Vainqueur de la Coupe de Serbie en 2011 
 Manchester City (2)
Champion d'Angleterre en 2012
Vainqueur du Community Shield en 2012
 ACF Fiorentina
 Finaliste de la Coupe d'Italie en 2014
 Atlético de Madrid (3)
 Champion d'Espagne en 2021 
Vainqueur de la Ligue Europa en 2018
Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 2018 
Finaliste de la Ligue des champions en 2016
Finaliste du la Supercoupe d'Espagne en 2020

Distinctions personnelles 
 Équipe du Monténégro
 Elu meilleur joueur montengerin de l'année : 2016, 2017, 2018, 2020 & 2021.
 Partizan Belgrade
 Membre de l'équipe-type du Championnat serbe 2010-2011.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international monténégrin
Joueur du Partizan Belgrade
Joueur du Manchester City FC
Joueur de la Fiorentina
Joueur de l'Atlético de Madrid
Naissance en janvier 1991
Naissance en RS du Monténégro